Carpenter Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Carpenter Lake (Alaska)
 Carpenter Lake (Antrim County, Michigan)
 Carpenter Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Carpenter Lake (Oakland County, Michigan)
 Carpenter Lake (Oceana County, Michigan)
 Carpenter Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Carpenter Lake (Wexford County, Michigan)
 Carpenter Lake (Minnesota)
 Carpenter Lake (Missouri)
 Carpenter Lake (Montana)
 Carpenter Lake (Nebraska)
 Carpenter Lake (New Mexico)
 Carpenter Lake (Rolette County, North Dakota)
 Carpenter Lake (Ward County, North Dakota)
 Carpenter Lake (Kitsap County, Washington)
 Carpenter Lake (Lincoln County, Washington)
 Carpenter Lake (Sawyer County, Wisconsin)
 Carpenter Lake (Vilas County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Carpenters Lake